— японский футболист.

Клубная карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Хонда» и «Касима Антлерс».

Карьера в сборной 
С 1995 по 1996 год сыграл за национальную сборную Японии 6 матчей.

Статистика за сборную

Достижения 
 Чемпион Джей-лиги (4): 1996, 1998, 2000, 2001
 Обладатель кубка Императора (2): 1997, 2000
 Обладатель кубка Джей-лиги (3): 1997, 2000, 2002

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Хонда»
Игроки ФК «Касима Антлерс»